Растовац може да се односи на:

 Растовац (Никшић), насеље у општини Никшић, Република Црна Гора
 Растовац (Калиновик), насеље у општини Калиновик, Република Српска, БиХ
 Растовац Будачки, насеље у општини Крњак, Кордун, Република Хрватска
 Растовац (Грубишно Поље), насеље града Грубишно Поље, Република Хрватска
 Растовац (Загвозд), насеље у општини Загвозд, Република Хрватска
 Растовац (Марина), насеље у општини Марина, Република Хрватска